Ligue communiste des travailleurs a été le nom de plusieurs mouvements :
 Ligue communiste des travailleurs, association belge
 Ligue communiste des travailleurs, parti politique sénégalais